Stobben ist ein Ortsname:
 Stobben (Vlagtwedde), Dorf in der Provinz Groningen, Niederlande
 Stobben, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Pniewo (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen